Niemcy:
 Bergel – do 1962 nazwa gminy Marktbergel

Osoby:
 Erich Bergel – rumuński dyrygent
 Hans Bergel – niemiecki pisarz
 Rajmund Bergel – polski poeta

Zobacz też:
 Bergell